— японская анимационная студия. Центральный офис компании находится в Токио. Nippon Animation славится производством многочисленных аниме-сериалов, основанных на сюжетах литературных произведений, таких как «Приключения пчёлки Майи», «Аня из Зелёных Мезонинов» и «Приключения Тома Сойера». Хаяо Миядзаки и Исао Такахата, основатели знаменитой студии Ghibli, работали над некоторыми сериалами серии «Театр мировых шедевров».

Помимо серии «Театр мировых шедевров», Nippon Animation также выпустила многих других сериалов, основанных на западных литературных произведениях, а также оригинальные работы и адаптации японской манги. Из произведений студии, не основанных на западной литературе, наиболее популярным является Chibi Maruko-chan (1990), основанная на популярной манги Сакуры Момоко.

История компании 
Nippon Animation происходит от Zuiyo Eizo (Zuiyo Enterprises), студии, выпустившей несколько популярных сериалов в начале и середине 1970-х годов, в том числе «Хайди — девочка Альп» по книге Йоханна Спири. Аниме «Хайди» было в Японии очень популярным, но Zuiyo Eizo вскоре оказалась в трудном финансовом положении из-за слишком серьёзных расходов на создание этого сериала, который Zuiyo Eizo пытался продать на европейском рынке. В 1975 году Zuiyo Eizo была разделена на две студии: Zuiyo (без Eizo), который вобрал в себя задолженность и права на аниме «Хайди», и Nippon Animation. Официально Nippon Animation Co., Ltd была создана в июне 1975 года президентом компании Коити Мотохаси. Nippon Animation снискала успех сразу после выхода аниме-сериалов «Приключения пчёлки Майи» и «Фландрийский пёс».

Работы

Театр мировых шедевров

Другое аниме на сюжеты западной литературы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — 2 сезона

Другие аниме-сериалы 
 Докабэн — 1976
 Blocker Gundan IV Machine Blaster — 1976
 Атака в будущее — 1977
 Ginguiser — 1977
 Меня зовут Тэппэй (Ore wa Teppei) — 1977
 Поэзия бейсбольной энтузиастов (яп. 野球狂の詩 Yakukyou no Uta) — 1977
 
 
 
 Ниндзя-бейсболист Иккю (яп. 球さん Ikkyuu-san) — 1978
 
 Sanpei the Fisherman (Tsurikichi Sampei) — 1980
 Fuusen no Doratarou (яп. フーセンのドラ太郎) —1981
 The Many Dream Journeys of Meme — 1983
 Noozles (Fushigi na Koara Burinkii, Blinky and Printy) — 1984
 Bumpety Boo (Hey! Bumboo) — 1985
 Spaceship Sagittarius (Uchuusen Sagittarius) — 1986
 Animated Classics of Japanese Literature (Seishun Anime Zenshu) — 1986
 Ikinari Dagon — 1988
 Topo Gigio — 1988 — 2 сезона
 Chibi Maruko-chan — 1990
 Pygmalio (яп.ピグマリオ) — 1990
 Moero! Top Striker (яп. 燃えろ!トップストライカー Moero! Top Striker) — 1991 совместное производство с AB Productions Франция
 Микан — оранжевый кот (яп. みかん絵日記 Mikan Enikki) — 1992
 Христофор Колумб (Boukensha) — 1992
 Papuwa-kun (Nangoku Shonen Papuwa-kun) — 1992
 Heisei Period Dog Tale Bow (яп. 平成イヌ物語バウ Heisei Inu Monogatari Bow) — 1993
 Mukamuka Paradise (яп. ムカムカパラダイス) — 1993
 Mahojin Guru Guru — 1994
 Ямато Такэру (яп. ヤマトタケル) — 1994
 Super Pig (Ai to Yuki no Pig Girl Tonde Burin) — 1994
 Mama Loves the Poyopoyo-Saurus — 1995
 Коротышка Маруко (ТВ-2) (яп. ちびまる子ちゃん (1995) Chibi Maruko-chan (1995)) — 1995
 Grander Musashi (яп. グランダー武蔵 Gurandā Musashi) — 1997
 Cooking Master Boy (Chuuka Ichiban!) — 1997
 Sakura Momoko Gekijou Cojicoji (яп. さくらももこ劇場 コジコジ) — 1997
 Цветочный ангел Тэн-Тэн (яп. 花さか天使テンテンくん Hanasaki Tenshi Ten-Ten-kun) — 1998
 Grander Musashi RV (яп. グランダー武蔵RV[レボリューション) — 1998
 Taiga Adventure (яп. 未来少年コナン II　タイガアドベンチャー Mirai Shonen Conan II: Taiga no Daiboken) — 1999
 Shuukan! Story Land (яп. 週刊ストーリーランド) — 1999
 Hunter × Hunter — 1999
 Corrector Yui — 1999
 Волшебный круг Гуру-гуру 2 (яп. ドキドキ伝説　魔法陣グルグル Mahoujin Guru Guru II) — 2000
 Marcelino Pan y Vino — 2000 (японо-испанское совместное производство; название в переводе с испанского обозначает «Марселино, хлеб и вино»)
 Принцесса Комета (яп. コメットさん☆ Комикку Батон гёру Комэтто-сан) — 2001
 Легенда о герое Кондоре (яп. 神鵰俠侶 コンドルヒーロー Shin Chō Kyō Ryō: Kondoru Hīro) — 2001 совместное производство с Китаем Jade Animation
 Hungry Heart: Wild Striker — 2002—2003, Animax
 Papuwa — сентябрь 2003 года, TV Tokyo
 Sore Ike! Zukkoke Sanningumi (яп. それいけ!ズッコケ三人組) — 2004
 Fantastic Children — октябрь 2004 года, TV Tokyo
 Mix Master — 2005 (совместное японо-корейское производство с Sunwoo Entertainment и KBS)
 Yamato Nadeshiko Shichi Henge — 2006
 Rascal in the Snag Forest (яп. ぽかぽか森のラスカル Poca-Poca-Mori no Rasukaru) — 2006
 Рассеянная Пенелопа (яп. うっかりペネロペ Ukkari Penelope) — 2006
 Кондитерская «Антиква» (яп. 西洋骨董洋菓子店 ～アンティーク～ Сэйё: Котто: Ё:гаситэн) — 2008
 Хьякко (яп. ヒャッコ) — 2008
 Ikuze! Gen-san (яп. いくぜっ！源さん) — 2008, ONA
 Рассеянная Пенелопа (2009) (яп. うっかりペネロペ (2009) Ukkari Penelope) — 2009
 Рита и Нантока (яп. リタとナントカ) — 2010
 Karl and friends (яп. カルルとふしぎな塔 Karl to Fushigi na Tou) — 2010
 Chou Zenmairobo: Patrasche (яп. 超ゼンマイロボ・パトラッシュ) — 2013
 Рассеянная Пенелопа (2013) (яп. うっかりペネロペ (2013) Ukkari Penelope) — 2013
 Meitantei Rascal (яп. めいたんていラスカル) — 2014

ТВ-спэшлы, фильмы и OVA 
 Король Клык (яп. 大雪山の勇者 牙王 Oyuki Yama no Yuusha Haou) — 1978, спэшл
 Ganbare! Bokura no Hit and Run (яп. がんばれ！ぼくらのヒットエンドラン) — 1979, спэшл
 Yakyuukyou no Uta: Kita no Ookami Minami no Tora (яп. 野球狂の詩　北の狼南の虎) — 1979, фильм
 Конан — мальчик из будущего (яп. 未来少年コナン Mirai Shounen Conan) — 1979, фильм
 Maegami Taro (яп. まえがみ太郎) — 1979, спэшл
 Дневник Анны Франк "(Аннэ но Никки: Аннэ Фуранку Моногатари) — 1979
 Легенда о Манксмоусе (яп.トンデモネズミ大活躍, Тондэмо нэдзуми Дайкацуяки) — 1979
 3000 лиг в поисках матери (яп. 母をたずねて三千里 Хаха о Тадзунэтэ сандзэнри) — 1980, фильм
 Великая война зверей Тихого леса (яп. のどか森の動物大作戦, Нодока мори но до: буцу дайсакусэн) — 1980
 Locke the Superman (яп. 超人ロック Chojin Rokku) — 1984, фильм
 Конан — мальчик из будущего (яп. 未来少年コナン特別篇 巨大機ギガントの復活 Mirai Shonen Conan Tokubetsu Hen-Kyodaiki Gigant no Fukkatsu) — 1984, фильм
 Sango Shou Densetsu: Aoi Umi no Elfie (яп. サンゴ礁伝説 青い海のエルフィ) — 1986, спэшл
 Маленькие путешественники (яп. 瞳のなかの少年　１５少年漂流記, Хитоми но Нака но сёнэн: Дзю: го сё: нэн Хё: рю: ки) — 1987
 Уцуномико (яп. 宇宙皇子) — 1989, фильм
 Bucchigiri (яп. ぶっちぎり) — 1989, 4 OVA
 Choujin Locke: Lordleon (яп. 超人ロック ロードレオン) — 1989, 3 OVA
 История Перрин — Фильм(яп. ペリーヌ物語(1990) Gekijouban Perrine Monogatari) — 1990, фильм
 Коротышка Маруко (яп. ちびまる子ちゃん Chibi Maruko-chan) — 1990
 Locke the Superman: Shinsekai Sentai New World Command (яп. 超人ロック Chōjin Rokku) — 1991, 2 OVA
 Jungle Wars (яп. ジャングルウォーズ) — 1991, OVA
 Tottoi — 1992
 Коротышка Маруко: моя любимая песня (яп. さくらももこワールド　ちびまる子ちゃん　わたしの好きな歌 Chibi Maruko-chan: Watashi no Suki na Uta) — 1992, фильм
 Heisei Inu Monogatari Bow (яп. 平成イヌ物語バウ Heisei Inu Monogatari Bow) — 1994, фильм
 Kuni-chan no Ikka Ranran (яп. 邦ちゃんの一家ランラン) — 1994, фильм
 Папуа (яп. 南国少年パプワくん　星降る夜に会いましょう) — 1994, OVA
 Ямато Такэру: После войны (яп. ヤマトタケル ～After War～ Yamato Takeru: After War) — 1995, 2 OVA
 Волшебный круг Гуру-гуру (яп. 魔法陣グルグル Gekijouban Mahoujin Guruguru) — 1996, фильм
 Boku wa Ou-sama (яп. ぼくは王さま) — 1996, 4 OVA
 Гамельнский скрипач (яп. ハーメルンのバイオリン弾き Hamerun no Baiorin Hiki) — 1996, фильм
 Dragon Quest Retsuden: Roto no Monshou (яп. ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章) — 1996, фильм
 Собачье сердце (Фландрийский пёс) (яп. フランダースの犬 Flanders no Inu) — 1997, фильм
 Kikansha Sensei (яп. 機関車先生) — 1997 , фильм
 Марко (яп. MARCO母をたずねて三千里 Marco ~Haha wo Tazunete Sanzen Ri~) — 1999, фильм
 Студсовет частной школы Арайсо (яп. 私立荒磯高等学校生徒会執行部 Shiritsu Araiso Koutougakkou Seitokai Shikkoubu) — 2002, 2 OVA
 Охотник х Охотник OVA (яп. ハンター×ハンター ханта: ханта:) — 2002, 8 OVA
 Охотник х Охотник Greed Island (яп. ハンターxハンター: Greed Island) — 2003, 8 OVA
 On-chan, Yume Power Dai Bouken! (яп. Onちゃん夢パワー大冒険!) — 2003, спэшл
 Anime Koten Bungaku Kan (яп. アニメ古典文学館) — 2003, 6 OVA
 Охотник х Охотник Greed Island Final (яп. ハンターxハンター G I Final:) — 2004, 14 OVA
 Рассеянная Пенелопа (2007) (яп. うっかりペネロペ (2007) Ukkari Penelope) — 2007, 2 OVA
 Миёри и волшебный лес (яп. ミヨリの森 Miyori no Mori) — 2007, спэшл
 Хьякко Экстра (яп. ヒャッコ エクストラ Hyakko Extra) — 2009, OVA
 Энн из Зеленых Крыш (яп. 赤毛のアン Акагэ но Ан) — 2010, фильм
 Mahou Tsukai Haley no Speed Story (яп. 魔法使いハーレイのスピードストーリー) — 2010, фильм
 Chikyuu o Mitsumete (яп. ちきゅうをみつめて) — 2010, фильм короткометражный
 Люпен III: Кровавая печать — Бессмертная русалка (яп. ルパン三世 血の刻印 〜永遠のMermaid〜 Lupin III: Chi no Kokuin Eien no Mermaid) — 2011, анимация и дизайн для спэшла Telecom Animation Film
 Коротышка Маруко (для планетария KONICA MINOLTA) (яп. プラネタリウム ちびまる子ちゃん 星にねがいを) — 2015, короткометражный фильм
 Tensai Bakavon: Yomigaeru Flanders no Inu (яп. 天才バカヴォン ～蘇るフランダースの犬～) — 2015
 Sinbad: Sora Tobu Hime to Himitsu no Shima (яп. シンドバッド 空とぶ姫と秘密の島) — 2015
 Коротышка Маруко: мальчик из Италии (яп. 映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年 Eiga Chibi Maruko-chan: Italia kara Kita Shounen) — 2015, фильм
 Sinbad: Mahou no Lamp to Ugoku Shima (яп. シンドバッド 空とぶ姫と秘密の島) — 2016, фильм

Nippon Animedia 
Один из отделов анимационной студии Nippon Animation.

Работы 
 Бейблэйд (ТВ-2) (яп. 爆転シュートベイブレード2002 Bakuten Shoot Beyblade V-Force) — 2002
 Бейблэйд (фильм 01) (яп. 爆転シュート ベイブレード THE MOVIE 激闘!! タカオVS大地 Bakuten Shoot Beyblade The Movie: Gekitou!! Takao vs Daichi) — 2002, фильм
 Бейблэйд (ТВ-3) (яп. 爆転シュート　ベイブレードＧレボリューション Bakuten Shoot Beyblade G Revolution) — 2003
 Боевой Бидамен (яп. Ｂ－伝説！　バトルビーダマン B-Densetsu! Battle Bedaman) — 2004
 Боевой Бидамен: Духи Огня (яп. B-伝説！ バトルビーダマン 炎魂 B-Densetsu! Battle Bedaman Enkon) — 2005
 Bakutama Hit! Crash Bedaman (яп. 爆球Hit! クラッシュビーダマン Crash B-Daman) — 2006
 Мастера дуэлей (яп. ゼロ デュエル・マスターズ Zero Duel Masters) — 2007

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Официальный английский сайт
 официальный сайт Nippon Animedia
 

Аниме-студии